

Astronautica 
Pegasus – lanciatore sviluppato per portare piccoli carichi in orbita bassa terrestre
Programma satellitare Pegasus – programma satellitare della NASA

Anime e manga 
Pegasus – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Pegasus – personaggio del manga e anime Sailor Moon
Pegasus – personaggio del manga e anime Yu-Gi-Oh!

Musica 
Pegasus – gruppo musicale svizzero
Pegasus – album di Trippie Redd del 2020

Altro 
Pegasus – videogioco per Amiga del 1993
 Pegasus – genere di pesci
X-47 Pegasus – aereo UCAV statunitense
Pegasus Airlines – compagnia aerea turca
Classe Pegasus – classe di aliscafi della US Navy
USS Pegasus – unità capoclasse Classe Pegasus
Pegasus - casa di produzione cinematografica italiana

Pagine correlate
Pegaso

Altri progetti